Rozbitý džbán (německy ) je:
 Rozbitý džbán (divadelní hra) (Der zerbrochene Krug) – komedie Heinricha von Kleista z roku 1808, a další díla na jejím základě:
 Rozbitý džbán (film, 1934) (Der zerbrochene Krug) – německý film režiséra Ernsta Angela
 Rozbitý džbán (film, 1937) (Der zerbrochene Krug) – německý film režiséra Gustava Ucickyho
 Rozbitý džbán (film, 1965) (Der zerbrochene Krug) – německý film režiséra Detlofa Krügera
 Rozbitý džbán (film, 2003) (Der zerbrochene Krug) – německý film režisérů Hanse Klause Petsche a Michaela Lerchenberga
 Vesničtí sokové aneb Rozbitý džbán (Les Rivaux de village, ou La Cruche cassée) – opera Jeana-Frédérica-Augusta Lemièra de Corvey z roku 1819
 Rozbitý džbán (Pessard) (La Cruche cassée) – opera Émila Pessarda z roku 1870
 Rozbitý džbán (Vasseur) (La Cruche cassée) – opera Léona Vasseura z roku 1875
 Rozbitý džbán (Jarno) (Der zerbrochene Krug) – opera Georga Jarna z roku 1903
 Rozbitý džbán (Ullmann) (Der zerbrochene Krug) – opera Viktora Ullmanna z let 1941–42
 Rozbitý džbán (Vostřák) – opera Zbyňka Vostřáka z let 1960–61
 Rozbitý džbán (Geißler) (Der zerbrochene Krug) – opera Fritze Geißlera z let 1968–69
 Rozbitý džbán (Testi) (La brocca rotta) – opera Flavia Restiho z roku 1997
 Rozbitý džbán (balet) (Der zerbrochene Krug) – balet Rudolfa Wagnera-Regényho z roku 1937